Het ATP-toernooi van Doha 2003 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open) vond plaats van 30 december 2002 tot en met 5 januari 2003. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha